Бэйтоу:

 Бэйтоу — самый северный из 12 районов г. Тайбэй, Тайвань.
 Бэйтоу — пересадочный узел Тайбэйского метрополитена, связывающий линию Даньшуй и ветку Синьбэйтоу.